Кравил може да се односи на:

 Кравил (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Кравил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Кравил ла Мале, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Кравил ла Рокфор, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена